Die Akademie-Bucht () ist eine Bucht am südlichen Ende der Insel Santa Cruz, die zu den Galapagosinseln gehört und im östlichen Pazifik etwa 965 km westlich vom Festland Ecuadors liegt.

Ihren Namen erhielt die Bucht 1905 von einer Expedition der California Academy of Sciences. Sie ist Sitz der Charles-Darwin-Forschungsstation, die 1959 gegründet wurde, um die Tier- und Pflanzenwelt der Galapagosinseln zu erforschen. Sie dient heute auch als Hafen für Kleinschiffe.

1906 wurde von der Akademie-Bucht aus die gestrandete norwegische Besatzung des verunglückten Schiffes Alexandra gerettet.

Einzelnachweise 

Bucht (Pazifischer Ozean)
Bucht in Südamerika
Gewässer in Ecuador
Nationalpark Galapagosinseln